Lionello Hierschel de Minerbi – calciatore, tennista e politico italiano
 Oscar Hierschel de Minerbi – tennista italiano